Dit is de wereldranglijst van juli 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 juli 2005.

Mannen 07